Frei Manuel dos Santos - Cronista-Mor do Reino de Portugal.
 Manuel dos Santos Júnior - nadador brasileiro, recordista mundial e medalhista olímpico
 Manuel dos Santos (toureiro) - toureiro português (1925-1973)

Desambiguação